Acanthodrilus kermadecensis är en ringmaskart som beskrevs av Lee 1953. Acanthodrilus kermadecensis ingår i släktet Acanthodrilus och familjen Acanthodrilidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Gördelmaskar
kermadecensis